A Rochefort szó az alábbiakra vonatkozhat:

Helyek
Rochefort a neve számos francia helységnek, egy belga városnak és egy svájci közösségnek:
 Rochefort (Charente-Maritime), Charente-Maritime megye
 Rochefort (Savoie), Savoie megye
 Rochefort (Belgium)
 Rochefort (Svájc)

Számos más település nevének része:
 Rochefort-du-Gard, Gard megye
 Rochefort-en-Terre, Morbihan megye
 Rochefort-en-Valdaine, Drôme megye
 Rochefort-en-Yvelines, Yvelines megye
 Rochefort-Montagne, Puy-de-Dôme megye
 Rochefort-Samson, Drôme megye
 Rochefort-sur-Brévon, Côte-d’Or megye
 Rochefort-sur-la-Côte, Haute-Marne megye
 Rochefort-sur-Loire, Maine-et-Loire megye
 Rochefort-sur-Nenon, Jura megye

Személyek
Comte de Rochefort, Alexandre Dumas regényeinek egy szereplője, d’Artagnan ellenfele
Jean Rochefort (1930–2017), francia színész
Joseph J. Rochefort (1898–1976), amerikai haditengerészeti tiszt és kriptográfus
Belze Rochefort, a Black Cat manga/anime képregény egyik szereplője

Egyéb
 Les Demoiselles de Rochefort ("Rochefort dámái"), 1967-es francia film, rendezte Jacques Demy
 Rochefort a neve a belgiumi Rochefort városban, a Brasserie de Rochefort által előállított sörnek is.

Kapcsolódó szócikkek 
 rokfort sajt
 Roquefort (egyértelműsítő lap)